

Sigle 
 Rappresentanza sindacale aziendale
 Rational Software Architect – software per la modellazione in Unified Modeling Language
 Residenza sanitaria assistenziale 
 Rivest, Shamir, Adleman  – ideatori dell'algoritmo RSA (dalle loro iniziali) di crittografia asimmetrica
 RSA Security – azienda informatica per la trasformazione di meccanismi introdotti dall'umanità
Rivista di studi anglo-americani, rivista ufficiale dell'Associazione italiana studi nord americani
 Royal & SunAlliance – compagnia assicurativa britannica

Crittografia 
 RSA – algoritmo di crittografia asimmetrica ideato da Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman

Codici 
 RSA – codice nazionale del CIO del Sudafrica
 RSA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Rosa (Argentina)

Religione 
 R.S.A. – Religiose di Sant'Andrea